Спортивно-тренировочная база «Кирша» — спортивно-тренировочная база футбольного клуба «Шахтёр». Расположена в 15 км от Донецка.

База 
Тренировочная база была открыта в 1999 году на месте старой базы клуба, построенной в 1953 году. 29 декабря 2001 года для «Шахтёра-2» и «Шахтёра-3» была открыта ещё одна тренировочная база, которая располагалась рядом с корпусом главной базы, техническое оснащение которой не уступало ей. Этот комплекс впоследствии стал единой спортивно-тренировочной базой, работающей и сейчас. На территории базы расположены одноместные и двухместные жилые номера, бильярд, настольный теннис, кинозал. Также на базе расположены искусственно созданные зимний сад и пруд, площадью 11,7 га.

В данный момент на базе ведётся строительство нового спального корпуса Департамента детско-юношеского футбола на 30 номеров, общей площадью 3757 м², в котором будут размещены бассейн, сауна, тренажёрный зал, сектор медицинского обслуживания, зал теоретических занятий, компьютерный класс, бильярд, настольный теннис, кинозал.

Оснащение 
 Конференц-зал
 Физиотерапевтический комплекс
 Процедурные кабинеты
 Восстановительный комплекс с сауной и бассейном
 9 тренировочных полей (1 с искусственным покрытием)
 Тренажёрный зал
 Обеденный зал
 Зал теоретических занятий
 Медицинский комплекс
 Итальянский дворик (используется для телевизионных съёмок, раздачи автографов и др.)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Европейский оазис Донбасса. Колыбель «горняков». «Макеевский рабочий» 03.11.10 (перепечатка)

Футбольные тренировочные базы
ФК «Шахтёр» Донецк
Спортивные сооружения Донецка